Челябиляр () — развалины села, расположенного в 17 км к западу от города Джебраил, в пределах Дагтумасской административно-территориальной единицы Джебраильского района Азербайджана.

Топонимика  
Согласно «Энциклопедическому словарю топонимов Азербайджана», название селя связано с тем, что его основали поколения семей, известных как челеби (глава суфийского ордена мевлеви).

История 
В годы Российской империи село Челябиляр входило в состав Джебраильского уезда Елизаветпольской губернии. По данным «Свода статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 года» в селе Челабиляр Тумаслинского сельского округа Джебраильского уезда было 7 дымов и проживало 59 азербайджанцев (указаны как «татары»), которые были суннитами по вероисповеданию, 31 из них были представителями духовенства, остальные — крестьянами.

В советские годы село входило в состав Джебраильского района Азербайджанской ССР. Село Челебилар было зафиксировано в составе Дагтумасского сельсовета района в 1933 году. Всё население сельсовета тогда составляли азербайджанцы (в источнике — «тюрки»). В это время в селе было 19 хозяйств и проживало 121 человек.

В результате Карабахской войны в августе 1993 года перешло под контроль непризнанной Нагорно-Карабахской Республики.

26 октября 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что село Челябиляр перешло под контроль азербайджанских вооруженных сил.

Примечания

Ссылки 
 Исполнительная Власть Джабраилского Района Азербайджанской Республики

Населённые пункты Джебраильского района